Chrisman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chrisman (Illinois)
 Chrisman (Kalifornien)
 Chrisman (Ohio)

Chrisman ist der Familienname von:

 James Chrisman (1818–1881), US-amerikanischer Politiker
 Robert Chrisman (1937–2013), US-amerikanischer Schriftsteller, Aktivist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Crisman
 Chrismann
 Krismann
 Christman
 Christmann